Wakisaka ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Wakisaka (* 1981), japanische Badmintonspielerin
 Juichi Wakisaka (* 1972), japanischer Autorennfahrer
 Shigekazu Wakisaka (* 1975), japanischer Autorennfahrer